Beauveria är ett släkte av svampar som ofta parasiterar på insekter. Beauveria ingår i familjen Cordycipitaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar, och riket svampar.

Referenser

Köttkärnsvampar
Beauveria